50 (пятьдесят) - натуральное число, расположенное между числами 49 и 51

В математике 

 250 = 1 125 899 906 842 624, двоичная приставка: пеби (Пи).
 число областей, на которые делят правильный семиугольник все его диагонали.
 минимальное число, представимое в виде суммы двух квадратов двумя различными способами.

В науке 
 50 — пятое магическое число
 50 — атомный номер олова

В других областях 

 50 год; 50 год до н. э., 1950 год
 В кириллице числовое значение буквы н (наш)
 ASCII-код символа «2»
 50 — код субъекта Российской Федерации и код ГИБДД-ГАИ Московской области
 50 штатов в составе Соединённых Штатов Америки
 50 Гц в российской бытовой сети электроснабжения
 50 дочерей Эндимиона и Селены: 50 недель между Олимпийскими играми
 50 сыновей и дочерей Приама
 50 аргонавтов
 50 км — минимальное расстояние для советских подводников до территориальных вод Швеции после событий со «Шведским комсомольцем»
 50 — именно такой номер у квартиры по ул. Б.Садовая, д.10, в которой поселился Воланд в романе «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. В 1921–1924 гг. в этой квартире проживал сам писатель
 50 — шоссе в штате Вайоминг, США
 50% — половина целого (100%); фраза «пятьдесят на пятьдесят» выражает баланс чего-либо: равноправие партнёров, равенство шансов, одинаковые доли и т. д.

Другие названия 
 При голосовой радиосвязи числительное 50 произносится как «полсотни» (51 как «полсотни один» и т.д.), чтобы избежать путаницы с фонетически близким числительным «шестьдесят».
 В разговорной речи пятьдесят денежных единиц заменяется сленговым выражением «полтинник».

Символика числа 
 После завершения цикла из 7х7 лет пятидесятый год становится Великим годом, Юбилеем, символизирующий возврат к началу, к исходному состоянию и новый старт
 Пятидесяти лунным циклам (четырём годам) равен промежуток между Олимпийскими играми
 В тантрических текстах пятьдесят — число лепестков чакры Анджна
 В Библии после Вознесения Иисуса Христа, в 50-й день Пасхи произошло сошествие Святого Духа на апостолов
 Православный церковный праздник День Святой Троицы называется также Пятидесятницей, так как отмечается в 50-й день после Пасхи

Числа 50-59 
  50  =  2 × 5 × 5
  51  =  3 × 17, 6-е пятиугольное число
  52  =  2 × 2 × 13, число Белла, 4-е десятиугольное число
  53  = простое число
  54  =  2 × 3 × 3 × 3
  55  =  5 × 11, 10-е треугольное число, 5-е семиугольное число
  56  =  2 × 2 × 2 × 7
  57  =  3 × 19
  58  =  2 × 29, 4-е одиннадцатиугольное число
  59  = простое число

См. также 

 50 копеек
 50 рублей

 50 Cent
 50 (альбом)

Примечания

Литература